Bucyrus peut désigner :

Bucyrus, localité de l'État du Kansas ;
Bucyrus, petit village du comté d'Adams, dans l'État du Dakota du Nord ;
Bucyrus, localité du comté de Texas, dans l'État du Missouri ;
Bucyrus, ville siège du comté de Crawford, dans l'État de l'Ohio.

Économie 
Bucyrus International, équipementier fondé en 1880 à Bucyrus, dans l'Ohio, et ayant son siège à South Milwaukee, dans le Wisconsin, depuis 1893. Propriétaire des marques Bucyrus, Bucyrus-Erie, Marion, and Ransomes Rapier. Société rachetée par Caterpillar en 2011.